A La Tchadienne / نشيد تشاد الوطني  (Csád dala) Csád nemzeti himnusza.
Szövegét Louis Gidrol és diákjai írták, zenéjét Paul Villard szerezte.
Ez Csád hivatalos himnusza a francia gyarmatbirodalomtól való függetlenség 1960-as kikiáltása óta.

Szöveg 

A La Tchadienne összesen négy versszakból áll; a refrént az első versszak előtt és mindegyik versszak után éneklik. Nyilvános és hivatalos rendezvények során általában csak az első versszakot énekelik. A többi versszak szélesebb körben gyakorlatilag ismeretlen, ezeket ritkán éneklik.

Források 

Nemzeti himnuszok
himnusz